Lutterbach ist ein geographischer Name:

 Lutterbach, Gemeinde im Kanton Wittenheim, Département Haut-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Lutterbach, alter Name von Hof Lauterbach, Gutshof und Weiler, Gemeinde Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Lutterbach, anderer Name der Lutter (Aa), rechter Quellfluss der Westfälischen Aa in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Lutterbach, Unterlaufname des Weesener Bachs, linker Zufluss der Örtze in Hermannsburg, Gemeinde Südheide, Landkreis Celle, Niedersachsen

Familienname:
 Hubertus Lutterbach (* 1961), deutscher Theologe und Theologiehistoriker

Namensbestandteil:
 Lutterbacher Hermelin, Zwergkaninchenrasse

Siehe auch:
 Lauterbach
 Lotterbach
 Luderbach
 Luterbach